APRI peut signifier :

 Master APRI (Affaires Publiques et Représentation des Intérêts) un diplôme délivré par l'Institut d'Études Politiques de Bordeaux dans le domaine du lobbying et la communication institutionnelle.
 Affaires Publiques et Relations Internationales, un baccalauréat intégré offert par l'Université Laval depuis 2006. Il s'agit d'une formation multidisciplinaire en droit, en économie et en science politique.
 Association pour la Protection contre les Rayonnements Ionisants, fondée en 1962 par Jean Pignero.